Сент-Обе́н-ле-Форж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 145 км на захід від Діжона, 17 км на північ від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 194 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 449,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Сент-Обен-ле-Форж
 Сент-Обен-ле-Форж на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Обен-ле-Форж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр